Алексеевская башня может означать:
 Алексеевская башня — единственная сохранившаяся башня Окольного города Великого Новгорода.
 Алексеевская башня — другой вариант названия Погорелой башни Коломенского кремля.
 Алексеевская башня — другой вариант названия Кладовой башни Нижегородского кремля.
 Алексеевская башня — утраченная башня московского Белого города.